Il campionato mondiale Superbike 2019 è la trentaduesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Stagione 

In questa stagione vengono introdotte alcune variazioni regolamentari, quali: il venerdì si svolgono due sessioni di prove libere (anziché le tre del passato), il sabato si svolge una singola sessione di qualifiche ed a seguire gara 1, la domenica si corre la gara superpole di 10 giri che definisce la griglia di partenza per la seguente gara 2.

Il titolo piloti è stato vinto, per il quinto anno consecutivo, dal britannico Jonathan Rea, in sella ad una Kawasaki ZX-10R, alle sue spalle si posiziona lo spagnolo Álvaro Bautista, esordiente nel campionato, che in sella alla Ducati Panigale V4 R ottiene sedici vittorie restando in testa alla classifica nella prima parte della stagione. Kawasaki vince nuovamente anche il titolo costruttori. Il trofeo indipendenti va al turco Toprak Razgatlıoğlu, anche'egli pilota Kawasaki, con il team italiano Turkish Puccetti Racing.

Piloti partecipanti 

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli. Contestualmente alla classifica mondiale, vi sono alcuni piloti (indicati in tabella come piloti della "classe IND") che concorrono per il trofeo indipendenti (vi partecipano infatti i piloti dei team che non sono di diretta emanazione di una casa motociclistica).

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Mondiale

Trofeo Indipendenti

Classifica Costruttori

Sistema di punteggio
A gara 1 e gara 2 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Alla gara superpole (che si svolge sulla distanza di 10 giri, e assegna i primi 9 posti in griglia di partenza per gara 2) si attribuisce il seguente punteggio:

Note

Collegamenti esterni